László Barsi (1904–1975) – węgierski lekkoatleta, olimpijczyk
 László Barsi (ur. 1962) – węgierski sztangista, olimpijczyk